Tigrillo hace referencia a varios artículos:

Zoología 
 Nombre común de un felino americano, Leopardus tigrinus, también conocido como leopardo tigre o gato tigre menor.
 Nombre común de otro felino americano perteneciente al mismo género y que es conocido también como margay, Leopardus wiedii.
 A veces se le llama así al ocelote (Leopardus pardalis).
 También recibe el nombre otras especies de Leopardus, y también a veces el jaguarundí (Puma yagouaroundi).

Gastronomía 
 Tigrillo (platillo), plato típico originario de Ecuador, preparado con plátano cocido y molido mezclado con huevo y queso, servido caliente y acompañado de café filtrado. Por lo general se consume en el desayuno o en el café de la tarde. Su nombre se debe a que el platillo tiene colores parecidos al felino homónimo.